The King and I steht für:

 The King and I, Musical von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II (1951)
 The King and I (Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers Eminem (2022)
 The King and I, US-amerikanischer Film von Walter Lang, siehe Der König und ich (1956)
 The King and I, US-amerikanischer Zeichentrickfilm, siehe Der König und ich (1999)

Siehe auch:
 Anna und der König, US-amerikanischer Film von Andy Tennant (1999)
 Der König und ich